Osoby:
 Atik Ismail – fiński piłkarz
 Celal Atik – turecki zapaśnik
 Atik Rahimi – afgański pisarz

Obiekty naturalne:
 omikron Persei (Atik) – gwiazda